Simonida Nemanjić  (srbsko  Симонида Немањић, Simonida Nemanjić), rojena kot Simonis Palaiologina (grško , Simonís Palaiologína, srbsko  Симонида Палеолог, Simonida Paleolog), je bila bizantinska princesa in kot četrta žena srbskega kralja Štefana Milutina kraljica Kraljevine Srbije, * 1294, Konstantinopel, Bizantinsko cesarstvo, † po 1345 Konstantinopel, Bizantinsko cesarstvo.

Bila je hčerka bizantinskega cesarja Andronika II. Paleologa in Irene Montferraške. V Srbiji se je spominjajo kot pokroviteljice umetnosti, glasbe in književnosti.

Življenje
Rojena je  v Konstantinoplu okoli leta 1294. Po bizantinskem porazu leta 1298 je cesar Andronik II. obljubil srbskemu kralju Milutinu, da bo zavezništvo utrdil z dinastično poroko. Z Milutinom je nameraval poročiti svojo sestro Evdokijo, trebizonsko cesarico-vdovo, ko jo je Milutin zavrnil, pa mu je ponudil hčerko Simonido. Cerkveni krogi so poroki nasprotovali, cesar pa je bil odločen in je konec leta 1298 poslal v Srbijo svojega pogajalca, ministra Teodorja Metohita. Milutin je bil pripravljen ponudbo sprejeti in se celo ločiti od svoje tretje žene Ane Terter, hčerka bolgarskega carja Jurija Terterja. Simonida je bila takrat stara pet let, Milutin pa skoraj petdeset. Bil je trikrat poročen in imel odrasle otroke. Poroka je bila v Solunu spomladi 1299. Aprila je par odšel v Srbijo. Milutin je za poročno darilo dobil priznanje srbske oblasti severno od črte Ohrid—Prilep—Štip.

Nekateri bizantinski viri omenjajo, da Milutin ni počakal na Simonidino zrelost in jo tako poškodoval, da ni več mogla imeti otrok.  Ko se je to razvedelo, je Andronikova druga žena, cesarica Irena, ponudila Milutinu, naj za svojega naslednika posvoji enega od njenih sinov.

Simonido je zelo zanimala teologija  in je želela postati nuna. Ko je leta 1317 umrla njena mati Irena, je odšla v Konstantinopel na njen pogreb in se odločila, da se ne bo vrnila v Srbijo. Ko so Milutinovi odposlanci prišli ponjo, jih je sprejela v samostanskem habitu. Polbrat Konstantin Paleolog jo je prisilil, da se preobleče, in jo kljub temu, da se je upirala, poslal nazaj v Srbijo. Stara je bila 22 let. Ko je Milutin zbolel, je bila stalno ob njem, kar je presenetilo ves srbski dvor.  Milutin je umrl 19. oktobra 1321, Simodida pa se je že 29. oktobra vrnila v Konstantinopel in kot nuna vstopila v samostan sv. Andreja v Krisei. 

O njenem kasnejšem življenju je zelo malo podatkov. Znano je, da je naročila pogrebno pesem za očetov pogreb. V zgodovinskih dokumentih je bila zadnjič omenjena leta 1336 kot spremljevalka na zboru civilnih in cerkvenih dostojanstvenikov, ki so obsodili zaroto proti vladi.  Umrla je kmalu po letu 1345.

Zapuščina
V srbskem izročilu je znana po lepoti in čistosti. Njena freska v Gračanici velja za eno od najdragocenejših v srbski umetnosti.  Na žalost je poškodovana, tako da je Simonida brez oči.  

Ob prihodu v Srbijo je imela veliko spremstvo, s katerim je Srbija prejela veliko injekcijo bizantinske kulture. Srbski dvor je privzel bizantinski slog oblačenja in obnašanja in bizantinske funkcionalne in častne naslove. Država je privzela in prilagodila bizantinske upravne, davčne in pravne institucije. K temu je pripomogla tudi nedavna širitev srbskega ozemlja na grško govoreče pokrajine na jugu kraljestva.
 
Milan Rakić je o njej napisal lirsko pesem z naslovom Simonida, Milutin Bojić pa psihološko dramo z naslovom  Kraljeva jesen. 

Po njej se imenuje asteroid 1675 Simonida, ki ga je odkril srbski astronom Milorad B. Protić.

Predniki

Sklici

|-

Rojeni leta 1294
Neznano leto smrti
Hčerke bizantinskih cesarjev
Dinastija Paleolog
Nemanjići
Srbske kraljice
Vladarji v 14. stoletju